Hålldammssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hålldammssjön, Halland, sjö i Halmstads kommun, 
Hålldammssjön, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (9,14 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn